El Human Powered Health (codi UCI: HPW) és un equip ciclista femení estatunidenc. Creat al 2012, té categoria UCI Women's WorldTeam des de l'any següent. És la secció femenina de l'equip Rally Cycling i el primer equip on es puja a nivell World Tour abans que la secció masculina.

Classificacions UCI 
Aquesta taula mostra la plaça de l'equip a la classificació de la Unió Ciclista Internacional a final de temporada i també la millor ciclista en la classificació individual de cada temporada.

De 2013 a 2015 l'equip va participar en la Copa del món

A partir del 2016, l'UCI Women's WorldTour va substituir la Copa del món

Composició de l'equip 

{| class="wikitable collapsible collapsed" style="width:100%; margin:auto; "
! style="with: 100%;" align="center" | 2022
|-
!
|-

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial
 Plantilles i resultats a cyclebase.nl
 Plantilles i resultats a procyclingstats.com

Clubs ciclistes estatunidencs
UCI Women's Team